NGC 6089-1
NGC 6089-2